La First Division 1927-1928 è stata la 36ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 27 agosto 1927 e il 5 maggio 1928 e concluso con la vittoria dell', al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Dixie Dean (Everton) con 60 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1927-1928
FA Cup 1927-1928

Collegamenti esterni

Calcio nel 1927
Calcio nel 1928
1927